Il singolare del torneo di tennis Zaragoza Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bruno Orešar che ha battuto in finale Francisco Roig 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Bruno Orešar (Campione)
 Juan Aguilera (secondo turno)
 Martin Wostenholme (primo turno)
 Paul Haarhuis (primo turno)

 Lars-Anders Wahlgren (quarti di finale)
 Jesus Colas-Abad (secondo turno)
 Carlos Costa (primo turno)
 Juan Carlos Báguena (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zaragoza Challenger 1989